Сусана — женское имя, вариант имени .

Персоналии
 Сусанна (ученица) — библейский персонаж, упоминается в Евангелии от Луки (Лк. 8:3) в числе женщин, шедших по городам и селениям вместе с Иисусом и двенадцатью апостолами.
 Сабалета, Сусана
 Суса́на Али́мовна Джамалади́нова
 Хименес, Сусана
 Сусана — по Книге Юбилеев, дочь Елама

Другое
 Сусана — кинофильм.